Freystein ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Burchard Freystein (1671–1718), deutscher Jurist und Kirchenliederdichter
 Johanna Marianne Freystein (1760–1807), deutsche Malerin, Zeichnerin und Kopistin